Населённые пункты в России:
 Сундырь — прежнее название Мариинского Посада.

Реки в России:
 Сундырь — в Марий Эл и Чувашии, впадает в р. Волга (35 км).
 Сундырь Малая — в Марий Эл, впадает в р. Волна.

См. также:
 Сундырка Большая — река (19 км) в Марий Эл, приток р. Сундырь (Россия).
 Сундырка Нижняя — река (10 км) в Мариинско-Посадском районе Чувашии (Россия).
 Сундырь Большой
 Сундырь Малый